Les Fourneaux steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Meslières im Département Doubs, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Les Écorces im Département Doubs, Frankreich